Keely peut être :

Patronyme 

 John Ernst Worrell Keely (1837-1898), inventeur américain ;
 Ryan Keely, née le  à Seattle, est une actrice américaine de films pornographiques.

Divers

Prénom 
 
 Keely Purvis
 Keely Fischer

Notes et références

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme irlandais